

Presentación previa 
La pareja australiana Colin Ebelthite y Rameez Junaid son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja española Gerard Granollers y Jordi Samper Montaña ganaron el título al derrotar a la pareja compatriota Adrián Menéndez y Rubén Ramírez Hidalgo en la final, 7–61, 6–2.

Cabezas de serie 
  Frank Moser /  Alexander Satschko (Cuartos de final)
  Ruben Gonzales /  Roberto Maytín (Cuartos de final)
  Ariel Behar /  Vahid Mirzadeh (Semifinales)
  Hsin-han Lee /  Ze Zhang (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Fürth 2014